Franciaország
Sainte-Anastasie, település Cantal megyében
Sainte-Anastasie, település Gard megyében